Arcondo-Nunatak ist der Name folgender Nunatakker in der Antarktis:
 Arcondo-Nunatak (Grahamland) auf der Jason-Halbinsel
 Arcondo-Nunatak (Queen Elizabeth Land) in den Pensacola Mountains